Jelowoje () ist ein russischer Ortsname:
 Jelowoje (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Jelowoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1935 Kasenowsken, 1935 bis 1946 Tannsee, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Jelowoje (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk